Буравченков Анатолій Олександрович — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Буравченков Олександр Володимирович — український дипломат, тимчасовий повірений у справах України в Ефіопії.